McIntyre House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McIntyre House (Arkansas), ID-Nr. 87002382
 McIntyre House (Utah), ID-Nr. 78002677